

Toponyme 

 Baren est une commune française du département de la Haute-Garonne.
 L'île Barren est une île de l'archipel des îles Baratang en Asie du Sud.
 Le comté de Barren est un comté américain de l'État du Kentucky.

Autres 
 Le baren est un outil japonais utilisé dans le domaine de la gravure (impression, estampe, ukiyo-e), pour imprimer la gravure sur le papier.
 Le combat de Baren, soulèvement et conflit armé qui a eu lieu entre les militants ouïghours et les forces gouvernementales chinoises en avril 1990.